Умму Камал - средневековый поэт, один из родоначальников кумыкской поэзии.

Биография 
Родился в кумыкском средневековом городе Коюнкала (Гуенкала), находившимся около современного села Бавтугай. Первоначальное образование получил на родине, после странствовал по разным странам (Крым, Поволжье, Ширван), пока не обосновался в Османской империи, где служил кадиаскером. В одном из стихотворений назвал себя татарским бедняком.

Поэт умер в 1475 году и был предан земле в г. Болу (Турция), где и поныне находится его могила-мавзолей.

Творчество 
Умму Камал оставил яркий след в истории тюркской суфийской поэзии и философии.

Умму Камал излагает свои переживания и мысли, раскрывает человеческую личность изнутри, со всеми его особенностями. В своём творчестве поэт обращается к темам единству бытия, любви, радости жизни, необъятности вселенной, смерти, совершенства, духовности, скромности, щедрости и добротыВ произведениях Умму Камала прослеживаются характерные для него видение мира, его отношение к действительности и оценка той эпохи. Оторванный волею судеб от своей родной земли, поэт до последних лет жизни мечтал вернуться домой. Эту душевную боль поэт выразил в стихотворении "Гьашыкъ эллерине ким гетер?" (Кто из жаждущих достигнет Отчизны)?:
Лишь мысли и чувства донесут нас до родных мест - обездоленной Кумыкии

Память 
Рукописные произведения Умму Камала хранятся в книгохранилищах Казани, Уфы, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Стамбула. Некоторые его произведения еще до революции вошли в поэтические сборники, изданные в Казани и Турции.

Издания 
 Өмми Камал китабы. – Казань, 1884. 
 Өмми Камал китабы. – Казань, 1898. 
 Өмми Камал китабы. – Казань, 1899.

Примечания

Литература 
 Миңнегулов Х. Казан ханлыгы чоры язма мәдәнияте // Мирас. – 1993. – № 11. – 33–35 б.; № 12. – 27–34 б. 

Персоналии по алфавиту
Кумыкские поэты
Татарские поэты